Машкины — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Машкины — деревня в Кировской области.
 Машкины — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.